Сан Бартоломе има више значења:

 Сан Бартоломе (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Бартоломе, Сан Бартоло (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Бартоломе, Сан Бартоло (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Бартоломе (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику